El término patinaje artístico puede referirse, en esta enciclopedia:

 al patinaje artístico sobre hielo, un deporte de invierno que se practica sobre "cuchillas";
 al patinaje artístico sobre ruedas, un deporte que se practica sobre ruedas en una pista de superficie lisa.

Enlaces externos